Името Априлци може да се отнася за:

 град Априлци в Област Ловеч;
 село Априлци в Област Кърджали;
 село Априлци в Област Пазарджик;